Суперкубок Польщі з футболу 1996  — 10-й розіграш турніру. Матч відбувся 20 липня 1996 року між чемпіоном Польщі клубом Відзев (Лодзь) та володарем кубка Польщі клубом Рух (Хожув).

Матч

Деталі

Посилання 
 Суперкубок Польщі на 90minut.pl 

1996
Польща
1996 у польському спорті
Події 20 липня
Липень 1996